Do baráže Světové skupiny II ve Fed Cupu 2012 sestoupily čtyři týmy, které prohrály v 1. kole Světové skupiny II – Bělorusko, Francie, Slovinsko a Švýcarsko. Ty se v ní společně utkaly o účast ve Světové skupině II pro rok 2013 se čtyřmi postupujícími z 1. skupin oblastních zón. Švédsko a Velká Británie postoupily z evropsko-africké zóny, Čínská lidová republika z asijsko-oceánské zóny a Argentina z americké zóny.

Barážové zápasy

Francie vs. Slovinsko

Švýcarsko vs. Bělorusko

Švédsko vs. Velká Británie

Argentina vs. Čínská lidová republika

Reference 

Fed Cup 2012